Az oroszlán télen (1966), James Golden színműve
 Az oroszlán télen (1968), Anthony Harvey filmje
 Az oroszlán télen (2003), Andrej Koncsalovszkij filmje